Кукшручей — ручей в России, протекает по территории Куземского сельского поселения Кемского района Карелии. Длина ручья — 16 км.

Ручей берёт начало из ламбины Кукшозеро на высоте 115,2 м над уровнем моря.

Впадает в озеро Сухое на высоте 87,1 м над уровнем моря, сообщающееся протоками с озёрами Малое Вокшозеро‎ и Вокшозеро и, далее, с рекой Поньгома.

Ручей в общей сложности имеет одиннадцать притоков суммарной длиной 22 км.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Практически на всём протяжении вдоль ручья проходит лесовозная дорога, обеспечивая к нему подъезд.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000712202000002459.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Поньгомы
Реки Кемского района